Казаково — деревня в Ярском районе Удмуртии, в составе Казаковского сельского поселения.

География 
Деревня расположена на высоте 148 м над уровнем моря.

Улицы деревни:
 Заводская
 Родниковая

Население 
Численность постоянного населения деревни составляет 17 человек (2012).

Примечания 

Населённые пункты Ярского района